Роман Ярославович Бобак (; 1 декабря 1990, Самбор, Львовская область) — украинский футболист, защитник клуба «Аустрия» Клагенфурт.

Биография 
Воспитанник Днепропетровского высшего училища физической культуры. Первый тренер — Виктор Михайлович Ястребов. В 2007 году подписал контракт с польской командой «Сталь» Жешув. В 2010 году дебютировал в польской Премьер-лиге. В 2016 году вернулся играть на Украину и подписал контракт с командой «Горняк-Спорт» С 2017 года игрок австрийской команды «Аустрия» Клагенфурт. В 2020 году завершил профессиональную карьеру.

Личная жизнь 
Женат, двое сыновей,

Примечания

Ссылки 
 
 Роман Бобак: «В „Горняке-Спорт“ условия лучше, чем в клубах УПЛ».
 
 Roman Bobak chętnie wróciłby do Siarki.
 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Сталь» Жешув
Игроки ФК «Сярка»
Игроки ФК «Полония» Варшава
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Пяст» Тучемпи
Игроки ФК «Горняк-Спорт»